Jelinski oder Jeliński ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Jeliński (* 1950), polnischer Philosophiehistoriker
 Frank Jelinski (* 1958), deutscher Automobilrennfahrer
 Johann Jelinski (1898–1986), deutscher Politiker
 Michał Jeliński (* 1980), polnischer Ruderer
 Rolf Jelinski (1937–2021), deutscher Fußballtorwart